Le boshi (ボウシ) est un terme japonais pour chapeau, désignant un coup spécifique lors d'une partie de go. Ce coup consiste à placer une pierre entre le tengen et une pierre ennemie, en général à une intersection d'écart de cette pierre.

Le boshi est cité dans un proverbe de go :
 « Répondre au boshi par un keima. »

Voir aussi
 Lexique du go

Lexique du jeu de go